GUM eller Gum kan syfta på: 

 GUM – landskod i ISO 3166-1 för Guam
 GUM – IATA:s kod för en flygplats i Agana, Guam, se Antonio B. Won Pat International Airport, 
 GUM – ett namn på flera varuhus i Ryssland 
 GUM – ett japanskt varumärke för tandvårdsprodukter

Gum
 Gum (namn) – ett personnamn
 Gum 41 – en nebulosa i Kentauren
 Gum 15 – en H II-region i Seglet
 Gum (borg) – en forntida borg i Västergötland

Se även
 Gum Gully
 Gum Island
 Gum Lagoon